Глозман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Глозман, Валерий Борисович (1940—2014) — цирковой режиссёр-постановщик, Заслуженный работник культуры России, Академик Национальной Академии циркового искусства.
 Глозман, Владимир (род. 1951) — израильский поэт, переводчик, один из основателей Сионистского форума.
 Глозман, Жанна Марковна (1940-2022) — доктор психологических наук, профессор МГУ, Заслуженный научный сотрудник Московского университета, действительный член Нью-Йоркской Академии Наук.
 Глозман, Иосиф Моисеевич (1920—1993) — писатель, искусствовед, переводчик, старший редактор «Краткой еврейской энциклопедии».
 Глозман, Осип Сергеевич (1900—1976) — советский учёный, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Казахской ССР.